Серо Пријето има више значења:

 Серо Пријето (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Серо Пријето, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Пријето (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Пријето (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пријето, Серо Пријето де Абахо (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пријето (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пријето (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пријето (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пријето (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пријето (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пријето (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пријето (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Пријето (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Пријето, Ел Кањамо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Пријето (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето, Лас Летрас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Пријето (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Пријето (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Пријето (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Пријето (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Пријето (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Пријето (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Пријето (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Пријето (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Пријето (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Пријето, Иларио Торес Васкез (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Пријето (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Пријето (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Пријето (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Пријето (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серо Пријето, Ел Коконал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серо Пријето (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Пријето (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Пријето (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Пријето (Санта Круз Такава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Пријето (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Пријето (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Пријето (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Пријето (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Пријето (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Пријето (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Пријето (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Пријето (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Пријето (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Серо Пријето, Сентро де Реабилитасион (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Серо Пријето (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Серо Пријето (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пријето (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пријето (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пријето (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пријето, Ел Отро Мундо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пријето (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пријето (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пријето (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пријето (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Пријето (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Пријето (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Пријето (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику